Andreja Mali (ur. 17 listopada 1977 w Lublanie) – słoweńska biathlonistka, a także biegaczka narciarska, wicemistrzyni świata w biathlonie.

Kariera 
Karierę zaczęła od biegów narciarskich. W zawodach Pucharze Świata w biegach narciarskich zadebiutowała 9 grudnia 1995 roku w Davos, gdzie zajęła 53. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. Pierwsze punkty zdobyła 11 marca 1998 roku w Falun, gdzie zajęła 27. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym. Trzykrotnie stawała na podium zawodów tego cyklu: 10 grudnia 1998 roku w Mediolanie i 28 grudnia 1998 roku w Kitzbühel była druga w sprincie stylem dowolnym, a 17 grudnia 1998 roku w Garmisch-Partenkirchen zajęła w tej konkurencji trzecie miejsce. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 1998/1999, kiedy zajęła 29. miejsce w klasyfikacji generalnej i dziewiąte w klasyfikacji sprintu.

W 2002 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, gdzie zajęła siódme miejsce w sprincie stylem dowolnym i dziewiąte w sztafecie. Zajęła też między innymi 20. pozycję w sprincie techniką dowolną podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme w 2003 roku.

Starty w biathlonie zaczęła w 2001 roku. W Pucharze Świata w biathlonie zadebiutowała 6 grudnia 2001 roku w Hochfilzen, zajmując 49. miejsce w sprincie. Pierwsze punkty zdobyła 21 grudnia 2001 roku w Osrblie, gdzie zajęła 26. miejsce w tej samej konkurencji. Nigdy nie stanęła na podium indywidualnych zawodów PŚ, najwyższą lokatę wywalczyła 26 stycznia 2003 roku w Anterselvie, gdzie zajęła czwarte miejsce w biegu masowym. Walkę o podium przegrała tam z Francuzką Corinne Niogret. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2002/2003, kiedy zajęła 31. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Podczas mistrzostw świata w Ruhpolding w 2012 roku wspólnie z Teją Gregorin, Jakovem Fakiem i Klemenem Bauerem zdobyła srebrny medal w sztafecie mieszanej. Była też między innymi czwarta w sztafecie na mistrzostwach świata w Anterselvie w 2007 roku i ósma w sprincie na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku.

Na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City wystartowała w dwóch konkurencjach biathlonowych: sprincie i biegu pościgowym, zajmując odpowiednio 27. i 32. miejsce. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Turynie plasowała się na 21. pozycji w biegu indywidualnym, 59. w sprincie i szóstej w sztafecie. Brała też udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, gdzie zajęła 19. miejsce w biegu indywidualnym, 31. w sprincie, 33. w biegu pościgowym, 26. w biegu masowym i ósme w sztafecie.

Biathlon

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata w biathlonie

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Mali nigdy nie stanęła na podium indywidualnych zawodów PŚ.

Biegi narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 35.
 sezon 1998/1999: 29.
 sezon 1999/2000: 30.
 sezon 2000/2001: 52.
 sezon 2001/2002: 53.
 sezon 2002/2003: 65.
 sezon 2003/2004: 80.
 sezon 2004/2005: 85.

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

Ludzie urodzeni w Lublanie
Słoweńscy biegacze narciarscy
Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńskie biathlonistki
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1977